Mariaberg (Gammertingen)
 Mariaberg (Maastricht)